Argoura () ist in der antiken Geographie:

 Argoura (Pelasgiotis), Stadt in der Pelasgiotis in Thessalien, westlich des heutigen Larisa in Griechenland
 Argoura (Euböa), Stadt auf Euböa